Fabrizio Biggio (noto semplicemente come Biggio) – attore italiano
 Piero Biggio – arcivescovo italiano